Сахнівка — село в Україні, у Черкаському районі Черкаської області.
 Сахнівка — село в Україні, Менському районі Чернігівської області.